Znikający punkt (Vanishing Point) – film drogi z 1971 roku
 Znikający punkt (Vanishing Point) – telewizyjny film sensacyjny z 1997 roku
 Vanishing Point – album grupy Primal Scream
 Vanishing Point – gra komputerowa z 2001 roku
 Vanishing Point – album grupy Primal Scream
 Vanishing Point – album grupy Mudhoney